Great Livermere – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Livermere – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk